Трекпóинт (также известен под названиями Pointing stick, TrackPoint, PointStick, Track Stick, StickPoint, жарг. сосок, клитор) — координатное устройство для управления курсором, миниатюрный тензометрический джойстик, применяемый в ноутбуках и как замена мыши.

История 
Pointing stick был изобретён учёным-исследователем  ().
Pointing stick зарегистрирован компанией IBM под торговой маркой TrackPoint.

Применение и именование 
Pointing stick используется во многих марках лэптопов, включая линию лэптопов IBM ThinkPad (теперь принадлежит Lenovo), некоторые модели Toshiba, ноутбуки бизнес-класса HP и Dell Latitude. Также под названием PointStick был использован в первых планшетных ПК HP Compaq Tablet PC TC1100. 

Иногда Pointing stick встраивают в клавиатуры (например, в UltraNav) или даже мыши.

Разные компании — производители устройств, использующих манипулятор данного типа, используют для его обозначения разные названия. Ниже приводится таблица, в которой перечислены основные бренды, использующие такие манипуляторы, названия этих манипуляторов, используемые этими брендами, и модели устройств, в которых встроен Pointing stick.

Устройство 
Обычно джойстик имеет заменяемый резиновый наконечник. На лэптопах ThinkPad он красный, другие производители используют другие цвета. Наконечник часто делают из слегка шершавого материала.

На клавиатуре формата QWERTY джойстик размещён между клавиш «G», «H» и «B», а кнопки мыши размещены под клавишей «пробел».

Кнопки мыши обычно нажимаются большим пальцем правой руки, но некоторые люди используют для этого пальцы обеих рук, для 1-й и 3-й кнопок соответственно.

Курсор управляется определением применённой силы (отсюда и название тензометрический джойстик), для этого используется пара резистивных датчиков деформации (резистивных тензодатчиков). Направление перемещения курсора определяется направлением нажима, скорость — силой нажима.

Характеристики 
Чувствительность TrackPoint обычно настраиваемая и может быть установлена так, чтобы предоставлять крайне лёгкую степень отклика.

Нажатие для выбора (Press-to-select) — это дополнительная функция, когда чёткое нажатие на джойстик эквивалентно нажатию кнопки. Кнопка, нажатие которой передаётся, может быть сконфигурирована 1-й, 2-й или 3-й. Однако легко случайно нажать на джойстик во время набора текста.

Вместе с программной эмуляцией колёсика мыши TrackPoint может полностью имитировать поведение трёхкнопочной мыши с двумя колёсиками прокрутки. Нажатие кнопки 2 равносильно щелчку средней кнопки, удержание кнопки 2 во время одновременного перемещения курсора создаст события вертикальной и горизонтальной прокрутки.

TrackPoint III и TrackPoint IV имеют функцию, называемую «Отрицательная инерция», которая заставляет вектор перемещения курсора быть «излишне восприимчивым», когда вектор перемещения увеличивается или уменьшается при помощи джойстика. Тесты юзабилити в IBM показали, что для пользователей проще перемещать курсор с включённой функцией Negative Inertia, чем когда она отключена.

Известные проблемы 
Дрейф курсора является повсеместной проблемой среди указателей данного типа, требующей частой повторной калибровки. Однако устройства TrackPoint автоматически проводят повторную калибровку, когда джойстик распознаёт постоянный дрейф курсора. Для того, чтобы провести повторную калибровку, достаточно убрать палец с TrackPoint примерно на 1 секунду.

Сравнение с устройствами типа Touchpad 
Джойстик кажется старой разработкой в глазах тех, кто предпочитает мышь или touchpad. Однако это устройство особенно нравится приверженцам слепого метода набора и профессионалам ИТ, потому что это единственное указательное устройство, которое не требует от пользователя убирать пальцы со стартовой позиции на клавиатуре.

Некоторые пользователи находят, что проще позиционировать курсор, используя джойстик, нежели touchpad, потому что у него полностью отсутствует «мёртвая зона». Единственная критика в адрес этого устройства связана с тем, что оно требует от пользователя применять давление, которое может вызвать спазмы кистей рук (несмотря на то, что этого можно частично избежать, установив чувствительность на максимум, и поднимать палец, когда курсор не нужно двигать).

Примечания

Ссылки 

 Pointing stick USB Keyboard Comparison
 How to configure the TrackPoint under Linux
 Notebook input devices put to the age test : the usability of trackpoint and touchpad for middle-aged adults Ergonomics, 2007, vol. 50, no3, pp. 426—445

Координатные устройства ввода